Schmitz kan som auktorsförkortning betyda:

 Andreas Schmitz
 K.E. Schmitz
 Patrick Schmitz

Robotskapade auktorsförkortningar